

Localidades
Harris (Hébridas Exteriores), Lewis e Harris Escócia
Harris (Highland), Rùm Escócia
Harris (Iowa), Estados Unidos
Harris (Kansas), Estados Unidos
Harris (Minnesota), Estados Unidos
Harris (Missouri), Estados Unidos

Pessoas
Ed Harris

Outros
2929 Harris

Desambiguação